Christmas ("Natale" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Christmas – cortometraggio del 1923 diretto da Malcolm St. Clair
Christmas – film del 2003 diretto da Gregory King

Geografia 
Australia
 Isola di Natale (Christmas Island) 
Kiribati
 Isola Christmas 
Stati Uniti d'America
 Christmas – census-designated place della Contea di Orange, Florida

Musica 
 Christmas –singolo di Darlene Love del 1963
 Christmas – album di Kenny Rogers del 1981 
 Christmas – album di Elaine Paige del 1986
 Christmas – album di Berdien Stenberg del 1986
 Christmas – album di Michael W. Smith del 1989	
 Christmas – album di Don McLean del 1991
 Christmas – album di Bruce Cockburn del 1993
 Christmas – album di Jorma Kaukonen del 1996
 Christmas – album di Rebecca St. James del 1997
 Christmas – album di Chris Isaak del 2004
 Christmas – compilation dei Pet Shop Boys del 2009
 Christmas – EP dei Jesu del 2010
 Christmas – album di Michael Bublé del 2011

 Christmas – EP di Bryan Adams del 2019

Altri progetti